Az E550 a következőket jelentheti:
Nátrium-szilikát (E550, adalékanyag)
FS E550 sorozat
Mercedes-Benz E550 (az USA-ban)